Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Dinamo Zagreb depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions en 1958.

Il découvre la Coupe des coupes deux ans après où il atteint les demi-finales, puis la Coupe des villes de foires en 1961. Bien que non-officiellement reconnue par l'UEFA, c'est dans cette dernière compétition que le club réalise ses meilleures performances européennes, atteignant la finale de la coupe dès l'édition suivante, où il chute face à Valence, avant de finalement l'emporter en 1967 face à Leeds United, pour son unique trophée européen.

Par la suite, et malgré une présence régulière en coupe d'Europe, le Dinamo ne parvient pas à réitérer ces performances, bien qu'il devienne un acteur régulier des phases de groupes de Ligue des champions et de Coupe UEFA (puis Ligue Europa) à partir de la fin des années 1990. Il atteint notamment la phase finale de cette dernière compétition pour la première fois lors de la saison 2018-2019.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Liens externes 
  NK Croatia/Dinamo Zagreb: Euro Cup Games (1958-1999) sur rsssf.com
  Historique du Dinamo Zagreb en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb